Délit boursier peut faire référence à :
 Délit de manipulation des cours
 Délit d'initié
 Diffusion de fausse nouvelle
 Manipulation boursière

Voir aussi 
 Droit boursier